Penela peut désigner :

Toponymes

Penela, municipalité située dans le district de Coimbra ;
Penela da Beira, une des paroisses civiles de la municipalité de Penedono, située dans le district de Viseu ;
Pai Penela, une des paroisses civiles de la municipalité de Mêda, située dans le district de Guarda ;
Penela do Minho ou « Portela de Penela », ancienne municipalité, supprimée en 1855, dont les paroisses civiles ont été réparties entre les municipalités de Ponte de Lima et Vila Verde, dans le district de Viana do Castelo ;
Póvoa de Penela, une des paroisses civiles de la municipalité de Penedono, située dans le district de Viseu.

Divers 
 Pénéla, une revue féminine trimestrielle.
Homonymie de toponyme